Granville Leveson-Gower peut se référer à plusieurs pairs britanniques :
 Granville Leveson-Gower (1721-1803),  de Stafford,  comte Gower, homme politicien britannique ;
 Granville Leveson-Gower (1773-1846),  comte Granville, homme d'État et diplomate britannique ;
 Granville Leveson-Gower (1815-1891),  Granville, homme d'État et diplomate britannique ;
 Granville Leveson-Gower (1872-1939),  Granville, diplomate britannique ;
 Granville Leveson-Gower (1918-1996),  Granville, pair britannique ;
 Granville Leveson-Gower (1959-),  Granville, pair britannique.